Белги:

 Белги – группа племён 
 Белги — село в Таджикистане